

Phénomène des sciences sociales 

 Rumeur de survie
 Rumeur du genre
 Rumeurs sur le programme Apollo
 Rumeur du 9-3
 Rumeur d'Abbeville
 Rumeurs de la récolte d'organes

Titres d'œuvre audiovisuelle 

 Rumeurs, film français de Jacques Daroy sorti en 1947 ;
 La Rumeur (The Children's Hour), film américain de William Wyler sorti en 1961 ;
 La Rumeur, téléfilm d'Étienne Périer diffusé en 1997 ;
 Rumeurs, septième épisode de la saison 6 de Sous le soleil diffusé en 2000 ;
 La Rumeur, troisième épisode de la saison 5 de PJ diffusé en 2001 ;
 La rumeur court... (Rumor Has It…), film américain de Rob Reiner sorti en 2005 ;
 La Rumeur, quarante-quatrième épisode de la saison 10 de Sous le soleil diffusé en 2005 ;
 Rumeurs, série télévisée québécoise diffusée entre 2002 et 2008 ;
 La Rumeur, série télévisée à sketch française ;
 La Rumeur (Pilot), première épisode de la saison 1 de The Office diffusé en 2005 ;
 La Rumeur, chanson de Christophe Maé sortie en 2011 ;
 Rumeurs (Rumors), dix-neuvième épisode de la saison 2 de Glee diffusé en 2011 ;
 Rumeurs, troisième épisode de la saison 3 de Caïn diffusé en 2015 ;
 Rumeurs, vingt-deuxième épisode de la saison 18 des Mystères de l'amour diffusé en 2018 ;
 Rumeurs, quatrième épisode de la saison 18 d’Alice Nevers : Le juge est une femme diffusé en 2020.

Titres d'œuvre imprimée 
La Rumeur d'Orléans, ouvrage publié par l'équipe d'Edgar Morin (Seuil, 1969) ;
, roman de Hugo Claus (1996) ;
 Rumeurs sur le Rouergue, bédé de Pierre Christin et Jacques Tardi (1972) ;
 Rumeurs à l'aube, ouvrage de Benoît Lacroix (2015).

Musique 
 La Rumeur, groupe de rap français actif depuis 1997.
 La Rumeur Records, label indépendant formé par le groupe La Rumeur (2004).

Divers 
 Lac de la Rumeur, lac canadien ;
 Théâtre Rumeur, troupe de théâtre neuchâteloise (Suisse) ;
 Georges Le Rumeur, écrivain français (1882–1941).